Reitham ist der Ortsname von

 Reitham (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reitham (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reitham (Gemeinde St. Johann), Ortsteil der Gemeinde St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol